Bernay může označovat více francouzských obcí:

 Bernay (Eure) – obec v departementu Eure
 Bernay-en-Champagne – obec v departementu Sarthe
 Bernay-en-Ponthieu – obec v departementu Somme
 Bernay-Saint-Martin – obec v departementu Charente-Maritime
 Bernay-Vilbert – obec v departementu Seine-et-Marne